Шодфонтен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Шодфонтен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду